QuickTime — QuickTime — проприетарная технология компании Apple для воспроизведения цифрового видео.
 Quick Time Events — элемент некоторых компьютерных игр.